|}

Neben den Denkmälern des Listenteils A befindet sich vier Bewegliche Denkmäler (Listenteil C) auf dem Gebiet der Stadt Siegburg.

|}

Anmerkungen

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Siegburg

Weblinks 

 Denkmalliste der Kreisstadt Siegburg, Stand: August 2019 (PDF)

Einzelnachweise 

Siegburg
!